Volvo Open — спонсорское название теннисных турниров:

 Женского турнира Открытого чемпионата Швеции, Бостад (1988—1989)
 Женского турнира в Паттайе, Таиланд (1991—2005)